El nombre Jesper Hansen puede referirse a las siguientes personas:
Jesper Hansen, cilcista danés;
Jesper Hansen, tirador danés.